wojna rosyjsko-perska (1722–1723)
 wojna rosyjsko-perska (1796)
 wojna rosyjsko-perska (1804–1813)
 wojna rosyjsko-perska (1826–1828)